

Persone 
 Alessandro Guasco – vescovo cattolico italiano
 Annibale Guasco – poeta italiano
 Carlo Guasco – tenore italiano
 Carlo Ottaviano Guasco – vescovo cattolico italiano
 Franz von Guasco (Giovanni Francesco Guasco) – generale italiano
 Giovanni Battista Ottaviano Guasco – scrittore e traduttore italiano
 Ottaviano Guasco – vescovo cattolico italiano
 Perpetuo Guasco – vescovo cattolico italiano
 Pier Alessandro Guasco – generale italiano

Altro 
 Palazzo Guasco – edificio storico di Alessandria
 Colle Guasco - colle storico della città di Ancona dove sorge il duomo cittadino nonché cattedrale diocesana.